Osoby o tym nazwisku:
 Jewgienija Polakowa – rosyjska lekkoatletka
 Nonna Polakowa – radziecka lekkoatletka
 Ola Polakowa – ukraińska piosenkarka i osobowość medialna
 Olimpiada Polakowa – rosyjska emigracyjna pisarka
 Tamara Polakowa – ukraińska kolarka torowa i szosowa